Rickonen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rickonen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (5,93 ha)
Rickonen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (7,01 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn